Paniki () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

 Paniki – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Paniki – wieś w obwodzie pskowskim
 Paniki – wieś w obwodzie riazańskim
 Paniki – rzeka, dopływ Donu w obwodzie lipieckim
 Paniki – ruczaj w dorzeczu Rieuta w obwodzie kurskim